Anders Lundström kan syfta på:

 Anders Lundström (trädgårdsman) (1781–1865), en svensk trädgårdsman
 Anders Lundström (tandläkare) (1916–2009), en svensk tandläkare
 Anders Lundström (sångare) (född 1959), en svensk operasångare (tenor)
 Anders Lundström (artist) (född 1977), en svensk artist, låtskrivare och producent
 Anders Lundström (politiker) (född 1973), en svensk kristdemokratisk politiker, aktiv i Region Skåne